«Последнее пристанище» — название нескольких фильмов

 Последнее пристанище (фильм, 1946) — французская криминальная драма, один из первых фильмов с участием с Луи де Фюнеса.
 Последнее пристанище (фильм, 2000) (англ) — британская мелодрама.
 Последнее пристанище (фильм, 2008) — американский малобюджетный сплэттер.
 Последнее пристанище (фильм, 2009) — американский фильм ужасов.